The Runaways ("I fuggiaschi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
The Runaways – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Runaways – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kay-Bee Pictures
The Runaways – cortometraggio del 1913 diretto da Harry C. Mathews
The Runaways – cortometraggio statunitense del 1915 diretto da Chester M. Franklin e da Sidney Franklin
The Runaways – film statunitense del 2010  diretto da Floria Sigismondi sulla rock band

Letteratura 
 The Runaways – romanzo di Victor Canning del 1972
 I fuggitivi (The Runaways) – romanzo di Ruth Thomas del 1987

Musica
The Runaways – gruppo heavy metal femminile statunitense
The Runaways – primo album del gruppo omonimo
The Runaways – gruppo rock statunitense, solo omonimo al precedente

Televisione
The Runaways – film per la televisione statunitense del 1975  diretto da Harry Harris
Gli Sbandati (The Runaways), serie televisiva statunitense del 1978

Pagine correlate
Runaway
The Runaway
Runaways